Swale, de l'anglais Noue (fossé), peut signifier:
 Swale, district local du Kent en Angleterre
 Swale, bande de mer entre l’Île de Sheppey et le nord du Kent en Angleterre
 Swale, rivière dans le Yorkshire en Angleterre